Nino peut faire référence à :

Nom propre 
 Nino, un prénom masculin (en Provence et en Italie) et féminin (en Géorgie) ;
 Nino, religieuse qui introduisit le christianisme en Géorgie ;
 Nino, pseudonyme de Michel Veber (1896-1965), dramaturge et librettiste français ;
 Juan Francisco Martínez Modesto, dit Nino (1980-), footballeur espagnol ;
 Marcilio Florencio Mota Filho dit Nino (1997-), footballeur brésilien.

Cinéma/Télévisions
 Nino (1959), film soviétique réalisé par Leo Esakya ;
 Nino (1972), film argentin réalisé par Federico Curiel ;
 Nino (une adolescence imaginaire de Nino Ferrer) (2011), film français réalisé par Thomas Bardinet.

Divers
 Lac de Nino en Corse.

Voir aussi 
 El Niño, un courant côtier saisonnier chaud au large du Pérou et de l'Équateur mettant fin à la saison de pêche.